Lista ścieżek dźwiękowych Dragon Ball.

Ta lista zawiera tytuły ścieżek dźwiękowych japońskich i amerykańskich z wszystkich trzech serii.

Single 
 Dragon Ball
 Makafushigi Adventure! (1986)

 Dragon Ball Z
 Cha-La Head-Cha-La (1989)
 We Gotta Power (1993)
 Kiseki no Big Fight (1994)
 Dragon Power ∞ (1994)
 Saikyô no Fusion (1995)
 Ore ga Yaranakya Dare ga Yaru (1995)

 Dragon Ball GT
 Dan Dan Kokoro Hikareteku (1996)
 Hitori Janai (1996)
 Don't You See! (1997)
 Blue Velvet (1997)
 Sabitsuita Machine Gun de Ima o Uchinukô (1997)

 Dragon Ball Kai
 Dragon Soul (2009)
 Yeah! Break! Care! Break! (2009)
 Kokoro no Hane (2010)
 Kuu-Zen-Zetsu-Go (2014)
 Dear Zarathustra (2014)
 Junjō (2014)
 Oh Yeah!!!!!!! (2014)
 GALAXY (2015)
 Don't Let Me Down (Dragon Ball) (2015)

 Dragon Ball Super
 Excellent☆Dynamic! (2015)
 Hello Hello Hello (2015)
 Starring Star (2015)
 Usubeni (2016)
 Forever Dreaming (2016)

 Gry Video
 Ore wa Tokoton Tomaranai!! (2005)

Regularne ścieżki dźwiękowe 
 Dragon Ball
 Dragon Ball: Music Collection (1986)
 Dragon Ball: Complete Song Collection (1991)

 Dragon Ball Z
 Dragon Ball Z Hit Song Collection Series (1989-1996)

Dragon Ball Kai
 Dragon Ball Kai Song Collection (2009)
 Dragon Ball Kai Complete Song Collection (2011)

Amerykańskie ścieżki dźwiękowe 
 Dragon Ball
 Dragon Ball: Original USA TV Soundtrack Recording (1995)

 Dragon Ball Z
 Dragon Ball Z: Original USA Television Soundtrack (1996)
 DRAGONBALL Z american soundtrack Series (2001-2003)

Zestawy ścieżek dźwiękowych 
 Dragon Ball & Dragon Ball Z: Great Complete Collection (1994)
 Dragon Ball Z: Hit Song Collection Best "Never Ending Story" (1996)
 Dragon Ball Z: Complete Song Collection (2003)
 Dragon Ball Z: Best Song Collection "Legend of Dragonworld" (2006)
 Dragon Ball Z: BGM Collection (2006)
 Dragon Ball Z Complete Song Collection Box: Mightiest Recorded Legend (2008)

Filmowe ścieżki dźwiękowe 
 Dragon Ball
 Dragon Ball: Saikyô e no Michi Original Soundtrack (1997)

 Dragon Ball Z
 Dragon Ball Z: Music Collection Vol. 1 (1992)
 Dragon Ball Z: Music Collection Vol. 2 (1993)
 Dragon Ball Z: Kiken na Futari! Super Senshi wa Nemurenai Music Collection (1994)
 Dragon Ball Z: Super Senshi Gekiha!! Katsu no wa Ore Da Music Collection (1994)

Ścieżki dźwiękowe z gier 
 Dragon Ball Z Gaiden: Saiyan Zetsumetsu Keikaku Original Soundtrack (1993)
 Dragon Ball Z: Super Butôden Original Soundtrack (1993)
 Dragon Ball Z: Super Butôden 2 Original Soundtrack (1993)
 Dragon Ball Z: Super Butôden 3 Original Soundtrack (1994)
 Dragon Ball Z: Super Gokuden Original Soundtrack (1995)
 Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 Game Music Birth Edition (1995)
 Dragon Ball Z: Game Music Awakening Edition (1995)
 Dragon Ball Z: Game Music Rebirth Edition (1996)
 Dragon Ball Z: Indainaru Dragon Ball Densetsu Game Music (1996)
 Dragon Ball Final Bout: Original Soundtrack (1997)
 Dragon Ball Z & Z 2 Original Soundtrack (2005)
 Dragon Ball Z 3 Original Soundtrack (2005)
 Dragon Ball Z: Burst Limit Original Soundtrack (2008)

Kompilacje ścieżek dźwiękowych 
 Dragon Ball
 Koro-chan Pack Dragon Ball Best (2007)

 Dragon Ball Z
 Dragon Ball Z: Bukkun (1991)
 Digital Dragon Ball The World (1994)
 Bigbox Dragon Ball Z (1994)
 Dragon Ball Z: The Best Selections (1995)
 Dragon'98 Special Live (1998)
 Dragon Ball Z: Music Fantasy (2001)
 Dragon Ball Z: Best Remix 2006 ½ Special (2006)
 Koro-chan Pack Dragon Ball Z Best (2007)

Małe ścieżki dźwiękowe 
 Dragon Ball
 Inazuma Challenger (2008)

 Gry Video
 Super Survivor (2008)

Różnorodne ścieżki dźwiękowe 
 Akira Toriyama: The World (1990)
 Hironobu Kageyama Best Album 3: Mixture (1996)

Japońskie ścieżki dźwiękowe 
 Dragon Ball Z
 Dragon Ball Z: Dragon Ball Best Collection (1995)
 Dragon Ball+Dragon Ball Z+Dragon Ball GT Theme Song Collection (????)

 Dragon Ball GT
 Dragon Ball GT: Live! (????)

Dragon Ball
Dragon Ball
Dragon Ball
Dragon Ball